Енигма ( – „загадка“) може да се отнася за:

 „Енигма“ — музикален проект на румънеца Майкъл Крету;
 „Енигма“ — немска машина за шифриране от Втората световна война;
 Енигма — град в щата Джорджия, САЩ;
 „Енигма“ – компютърна игра;
 Енигма – британски филм от 2001 година.

Вижте също 
 Енигматик